Die Formel-Renault-3.5-Saison 2009 war die zwölfte Saison der Formel Renault 3.5. Die Saison begann am 18. April 2009 auf dem Circuit de Catalunya und endete am 25. Oktober 2009 auf der neuen Rennstrecke Motorland Aragón.

Starterfeld 

Alle Teams verwenden Dallara-Chassis und Renault V6 Motoren.

Änderungen bei den Fahrern 
 Fahrer, die ihr Team gewechselt haben
 Pasquale Di Sabatino: Red Devil Team Comtec → RC Motorsport
 Esteban Guerrieri: Ultimate Motorsport → RC Motorsport
 Alexandre Marsoin: Epsilon Euskadi → Comtec Racing
 Miguel Molina: Prema Powerteam → Ultimate Motorsport
 Daniil Move: KTR → P1 Motorsport
 Sten Pentus: Red Devil Team Comtec → Mofaz Fortec Motorsport
 James Walker: Fortec Motorsport → P1 Motorsport

 Fahrer, die in die Formel Renault 3.5 einsteigen bzw. zurückkehren
 Jaime Alguersuari: Britische Formel-3-Meisterschaft (Carlin Motorsport) → Carlin Motorsport
 Jules Bianchi: Formel-3-Euroserie (ART Grand Prix) → KMP Group/SG Formula
 Max Chilton: Britische Formel-3-Meisterschaft (Carlin Motorsport) → Comtec Racing
 Dani Clos: GP2-Serie (Racing Engineering) → Epsilon Euskadi
 Stefano Coletti: Formel-3-Euroserie (Prema Powerteam) → Prema Powerteam
 Chris van der Drift: Internationale Formel Master (JD Motorsport) → Epsilon Euskadi
 Salvador Durán: A1 Grand Prix (A1 Team Mexiko) → Interwetten.com
 Brendon Hartley: Britische Formel-3-Meisterschaft (Carlin Motorsport) → Tech 1 Racing
 Tobias Hegewald: Formel Renault 2.0 Eurocup (Motopark Academy) → Interwetten.com
 Michael Herck: GP2-Serie (DPR) → Interwetten.com
 Keisuke Kunimoto: Formel Nippon (Team LeMans) → Epsilon Euskadi
 Jon Lancaster: Formel-3-Euroserie (ART Grand Prix) → Comtec Racing
 Omar Leal: Euroseries 3000 (Durango) → Prema Powerteam
 Federico Leo: ATS Formel-3-Cup (Ombra Racing) → Pons Racing
 Mihai Marinescu: Europäische Formel-BMW-Meisterschaft (FMS International) → Interwetten.com/RC Motorsport
 John Martin: A1 Grand Prix (A1 Team Australien)/Britische Formel-3-Meisterschaft (Räikkönen Robertson Racing) → Comtec Racing
 Greg Mansell: Atlantic Championship (Walker Racing) → USR/Comtec Racing
 Bruno Méndez: European F3 Open (Campos Racing) → RC Motorsport
 Guillaume Moreau: FIA-GT-Meisterschaft (Luc Alphand Aventures) → KMP Group/SG Formula
 Cristiano Morgado: Formel Volkswagen (Morgado Racing) → Comtec Racing
 Edoardo Mortara: GP2-Serie (Arden International) → KMP Group/SG Formula & Tech 1 Racing
 Anton Nebylitskiy: Formel Renault 2.0 Eurocup (SG Drivers' Project) → Comtec Racing & KMP Group/SG Formula
 Frankie Provenzano: Internationale Formel Master (ADM Motorsport) → Prema Powerteam
 Daniel Ricciardo: Britische Formel-3-Meisterschaft (Carlin Motorsport) → Tech 1 Racing
 Filip Salaquarda: Internationale Formel Master (ISR Racing) → RC Motorsport
 Harald Schlegelmilch: Internationale Formel Master (Trident Racing) → Comtec Racing
 Oliver Turvey: Britische Formel-3-Meisterschaft (Carlin Motorsport) → Carlin Motorsport
 Alberto Valerio: GP2-Serie (Piquet GP) → Comtec Racing
 Adrián Vallés: GP2-Serie (BCN Competición) → Epsilon Euskadi
 Adrian Zaugg: A1 Grand Prix (A1 Team Südafrika) → Interwetten.com

 Fahrer, die die Formel Renault 3.5 verlassen haben
 Mikhail Aleshin: Carlin Motorsport → FIA-Formel-2-Meisterschaft
 Borja García: RC Motorsport → Atlantic Championship (Condor Motorsports)
 Giedo van der Garde: P1 Motorsport → GP2-Serie (iSport International)
 Julien Jousse: Tech 1 Racing → FIA-Formel-2-Meisterschaft
 Pippa Mann: P1 Motorsport → Indy Lights (Panther Racing)
 Mario Romancini: Epsilon Euskadi → Indy Lights (RLR/Andersen Racing)
 Duncan Tappy: RC Motorsport → Indy Lights (Genoa Racing)
 Robert Wickens: Carlin Motorsport → FIA-Formel-2-Meisterschaft

Rennen 
Der Rennkalender der Saison 2009 umfasst neun Rennstrecken, auf denen jeweils zwei Rennen stattfinden. Das erste Rennen ist das Sprint-, das zweite das Hauptrennen auf der jeweiligen Rennstrecke. Eine Ausnahme bildete der Lauf in Monaco, bei dem nur das Hauptrennen ausgetragen wurde. Zudem ist das Rennen in Monaco das einzige, das im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfand.

Punktesystem 

In der Saison 2009 gibt es folgendes Punktesystem:

Des Weiteren gibt es einen Bonuspunkt für den Fahrer, der die meisten Positionen im Rennen gut macht.

An einem Rennwochenende (außer Monaco) kann ein Fahrer maximal 32 Punkte, ein Team maximal 57 Punkt erzielen.

Die Startaufstellung wird folgendermaßen ermittelt: Die 26 Autos werden in zwei Gruppen für ein jeweils 20-minütiges Training eingeteilt. Die besten sechs Fahrer jeder Gruppe nehmen an der anschließenden Superpole-Qualifikation teil. Bei der Startaufstellung für das Sprintrennen erhalten zunächst die besten acht Fahrer der Superpole-Qualifikation in umgekehrter Reihenfolge die ersten Startplätze. Darauf folgen die letzten vier Fahrer der Superpole-Qualifikation (nicht in umgekehrter Reihenfolge) sowie die verbliebenen 14 Fahrer nach der Reihenfolge ihres Trainingsergebnisses. Im Hauptrennen hingegen werden die ersten Startplätze von den besten acht Fahrer der Superpole-Qualifikation in der Reihenfolge der Trainingsergebnisse eingenommen. Der Rest der Startplätze wird dem Ergebnis des ersten Rennens entsprechend verteilt.

In Monte Carlo und Portimão wurde ein anderes Punktesystem verwendet, da es keine Superpole-Qualifikation gab. Die Punkte für die Qualifikation wurden an jede Qualifikationsgruppe vergeben.

Wertungen

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2009